Ámon — divindade egípcia
 Amom Mandel — político, ativista e empresário brasileiro
 Reino de Amom — antiga nação cananeia
 Amom de Judá — um rei de Judá
 Amom (demônio) — duque dos infernos

Desambiguações de religião
Desambiguações de história